Гречи́на — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гречина Вадим Михайлович — український радянський архітектор. Син архітектора Михайла Гнатовича Гречини.
 Гречина Михайло Гнатович — український радянський архітектор, автор наукових праць з питань архітектури й будівництва. Батько архітектора Вадима Михайловича Гречини.

Українські прізвища